«Туман» — сторожевой корабль.
 «Туман» — сторожевой корабль. Спущен на воду в 1931 году, затонул в 1941 году после боя с германскими эсминцами.
 «Туман» (СКР-52) — сторожевой корабль проекта 50. Спущен на воду в 1955 году на судостроительном заводе имени 61 коммунара в Николаеве, списан в 1989 году.
 «Туман» — недостроенный сторожевой корабль проекта 11540. Корпус стоит на Калининградском судостроительном заводе «Янтарь».